

Целль-ам-Зее — місто в землі Зальцбург
 Целль-ам-Зее (округ)
 Целль-ам-Ціллер — громада в землі Тіроль

Целль-на-Гармерсбасі — місто в землі Баден-Вюртемберг
 Целль-унтер-Айхельберг — громада в землі Баден-Вюртемберг
 Целль-ім-Візенталь — місто в землі Баден-Вюртемберг

Целль — громада в кантоні Цюрих